Ligu je osvojio NK Vihor Jelisavac i u kvalifikacijama za 1. ŽNL Osječko-baranjsku izborio plasman u viši rang, te zbog toga iz lige ni jedan klub nije ispao.

Tablica

Bilješke 
NK DIK Đurđenovac kažnjen oduzimanjem 2 boda

Izvori 

 NK Omladinac Niza 
 RSSSF.com

2005-06
osječko-baranjska-2-našice